Campanariello ima više značenja:
 Campanariello, Caserta
 Campanariello, Napoli